Бесленеевское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Бесленеевское сельское поселение — в Хабезском районе Карачаево-Черкесии.
 Бесленеевское сельское поселение — в Мостовском районе Краснодарского края.